Mary Magdalene – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kennedy Features
 Maria Maddalena (Mary Magdalene) – film del 2018 diretto da Garth Davis

Pagine correlate 
Maria Maddalena (disambigua)